HMS Lightning — первый миноносец Великобритании и один из первых миноносцев в мире. Честь первенства у него оспаривают русский миноносец «Взрыв».

Миноносец «Лайтнинг» («Молния») был заложен в 1876 году фирмой Джона Торникрофта и спущен в следующем году. Позднее был переименован в «миноносец № 1» () и переведён в Портсмут, где назначен в военно-морскую школу Вернон Королевского флота Великобритании в качестве экспериментального судна. Разобран в 1896 году.

Литература 
 

Миноносцы Великобритании
Миноносцы XIX века